La sigla GRW può riferirsi a:

 Teoria Ghirardi-Rimini-Weber, una possibile interpretazione della meccanica quantistica.

Codici 
 GRW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Graciosa Island (Portogallo - Azzorre)